Hidy bezeichnet:
 Marta Hidy, kanadische Geigerin, Dirigentin und Musikpädagogin
 Hidy und Howdy, Maskottchen der Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary